Харийс Туманс (лат. Harijs Tumans; родился 1 ноября 1967 года в Риге) — латвийский историк-антиковед, специалист по истории Древней Греции. Доктор исторических наук (1996), профессор Латвийского университета.

Биография 
В 1984-86 гг. учился на истфаке Латвийского государственного университета, в 1988—1992 гг. — на истфаке Санкт-Петербургского университета, где окончил обучение на кафедре истории древней Греции и Рима у профессора Фролова Э. Д.. В 1986-88 гг. проходил срочную службу в Советской армии. В 1992-95 гг. обучался в докторантуре Латвийского университета (ЛУ), доктор исторических наук (1996). С 1992 года преподает на историко-философском факультете ЛУ. Доцент (1999), ассоциированный профессор (2001), государственный профессор (2015) ЛУ.

Стажировался в университетах Мюнстера (Германия) и Базеля (Швейцария). За подготовку книги Varoņi un varonība Senajā Grieķijā () признан Историком 2015 года в Латвии.

Публиковался в ВДИ.

Библиография 
 Рождение Афины: афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла (VIII—V вв. до н. э.). СПб., 2002;
 Varoņi un varonība Senajā Grieķijā. Rīga, 2015;
 Заметки об истории древней Греции: в поисках смыслов (сборник статей). М., 2017;
 Antīkie tēli Rīgas ielās. Rīga, 2022.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Эллинисты
Историки Латвии